193 rok naszej ery
 193 rok przed naszą erą
 193 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 193
 planetoida (193) Ambrosia
 satelita USA 193
 droga wojewódzka nr 193
 linia kolejowa nr 193
 193 Brygada Grenadierów
 Proces stu dziewięćdziesięciu trzech